Митиаро () — остров в Тихом океане в составе Южной группы островов Кука, в 263 км от Раротонги.

География 

Остров вулканического происхождения, средний радиус — 2,76 км, наибольшая ширина — 6,4 км. Окружен макатеа шириной 400—800 м и высотой 6—9 м. Внутренняя часть — плато высотой 3-12 м, большая часть заболочена, два озера.

Средняя глубина океана в районе острова 4500 м.

История 
Населен маори островов Кука. 29 июля 1823 на острове высадился первый европеец, миссионер Джон Уильямс в сопровождении одного из арики (вождей) соседнего острова Атиу. Вскоре все население Митиаро (менее 100 человек) было обращено в христианство.

31 октября 1888 капитан Бурк поднял над островом британский флаг, объявив Митиаро протекторатом Великобритании. В 1901 остров был передан под управление Новой Зеландии. Население Митиаро на тот момент составляло 165 человек.

Население 
Согласно переписи 2011 года на Митиаро проживает 189 человек.

Ссылки 
 Bevölkerungsstatistik.de 

Острова Тихого океана
География Островов Кука
Острова Австралии и Океании